Youngdahl ist der Familienname folgender Personen:

 Luther Youngdahl (1896–1978), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Oscar Youngdahl (1893–1946), US-amerikanischer Politiker
 Paul M. Youngdahl (1938–2011), US-amerikanischer Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Amerika